Олів'є́ () — французьке прізвище.

Відомі носії:
 Гійом Антуан Олів'є (; 1756—1814) — французький натураліст, ботанік та ентомолог.
 Жозеф Олів'є (; 1874—1901) — французький регбіст, олімпійський чемпіон (1900).
 Еміль Олів'є (; 1825—1913) — французький політик і державний діяч, прем'єр-міністр Франції у 1869—1870 роках.
 Лоуренс Олів'є (; 1907—1989) — британський актор театру та кіно, режисер, продюсер.
 Люсьєн Олів'є ( 1838—1883) — ресторатор французького походження.
 Марк-Антуан Олів'є (; 1996) — французький плавець, олімпійський медаліст (2016).
 Моніка Олів'є (;  1998) — люксембурзька плавчиня.
 Чарлз Олів'є (; 1884—1975) — американський астроном.